

Цик — село в гміні Чарня Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Цик — село в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства